Matilde d'Inghilterra (1102-1167)
Matilde d'Inghilterra (1156-1189)